His Best (Sein Bestes oder Seine besten) ist der Titel folgender Kompilationsalben:

 His Best (Bo-Diddley-Album)
 His Best (Little-Walter-Album)
 His Best (Howlin’-Wolf-Album)
 His Best (Sonny-Boy-Williamson-II.-Album)